

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1979 em Portugal
Futebol de 1980 em Portugal
Campeonato Português de Futebol